Gabriel Richard (politicus), Amerikaans politicus en Frans priester
 Gabriel Richard (wielrenner), Argentijns wielrenner